Dead Silence steht für:

 Dead Silence – Flammen in der Stille, US-amerikanischer Fernsehfilm (1997)
 Dead Silence (2007), US-amerikanischer Horrorfilm
 Dead Silence (Album), Studioalbum von Billy Talent